Sequenzierung steht für die Bildung oder Bestimmung einer Reihenfolge (Sequenz):

 Sequenzierung (Produktion), als Teil der Produktionsplanung die Bildung einer Produktionsreihenfolge
 Sequenzierung (Didaktik), die Aufteilung von Lernstoff in eine sinnvolle Abfolge von Lernschritten
 in der musikalischen Komposition die Aneinanderreihung von versetzten Tonfolgen, siehe Sequenz (Musik)
 DNA-Sequenzierung, die Bestimmung der Abfolge der Basen in der Desoxyribonukleinsäure
 RNA-Sequenzierung, die Bestimmung der Abfolge der Basen in der Ribonukleinsäure
 Proteinsequenzierung, die Bestimmung der Abfolge der Aminosäuren in einem Protein

Siehe auch: 
 Sequentialisierung (Datenbanktheorie)
 Sequenz (Begriffsklärung)
 Sequencer (Begriffsklärung)